

Sigle 
 Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
 Discus Launching Glider

Codici 
 DLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dillingham, Dillingham (Alaska), Stati Uniti
 dlg – codice ISO 639-3 della lingua dolgan

Altro 
 DLG – targa automobilistica di Dillingen sul Danubio